Холщайн-Пльон () е графство от 1290 до 1390 г., създадено от графство Холщайн-Итцехое. Управлявано е от линия на благородническия род Шауенбург и Холщайн, които управляват в Холщайн и Щормарн от 1110/1111 г.

История 
След смъртта на граф Герхард фон Холщайн-Итцехое през 1290 г. територията на Холщайн-Итцехое е разделена преди 1295 г. между синовете на Герхард на трите графства Холщайн-Пльон, Холщайн-Пинеберг и Холщайн-Рендсбург. През 1314 г. Герхард IV продава своята територия на полубрат си Йохан III от Холщайн-Кил, който става единственият граф на Холщайн-Пльон.

Граф Адолф VII умира на 26 януари 1390 г. без мъжки наследник. Неговата част в Холщайн с остров Фемарн е наследена от граф Николаус от Холщайн-Рендсбург и неговия племенник Герхард VI фон Холщайн-Рендсбург.

Графове на Холщайн-Пльон 
 1295 – 1312 Герхард II Слепия (* 1253, † 1312), от 1293 г. женен за Агнес фон Бранденбург (1255 – 1304), дъщеря на маркграф Йохан I фон Бранденбург
 1312 – 1314 Герхард IV († пр. 1320), духовник в Любек 1300 – 1311
 1312 – 1359 Йохан III (* 1296, † 1359), от 1316 също граф на Холщайн-Кил и господар на Фемарн от 1326
 1323 – 1350 Герхард V (* 1315, † 1350), никога не е владетел, а собственик на чифлик и каноник в Любек
 1359 – 1390 Адолф VII († 1390), също граф на Холщайн-Кил и господар на Фемарн.

Създаване и край на графството

Източници 

 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.
 genealogy.euweb.cz
 thepeerage.com

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн